Zabrega je lahko:
 Zabrega, Malo Crniće (Srbija)
 Zabrega, Paraćin (Srbija)